Епи́скоп Никола́й (в миру Николай Гаврилов Кожухаров; 17 апреля 1908, селе Ресен (ныне Великотырновская область) — 19 июля 1981, София) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Макариопольский.

Биография 
В 1932—1935 годы — секретарь Врачанской митрополии. В 1936—1939 годах служил протосинкеллом той же кафедры в сане архимандрита.

В 1941—1944 годы — ректор Софийской духовной семинарии.

В 1943 году вместе с архимандритами Иосифом (Диковым) и Стефаном (Николовым) побывал в Виннице в качестве представителей общественности и впоследствии включились в соответствующую пропагандистскую кампанию по оповещению общественности о Катынском расстреле.

После прихода в Болгарии к власти коммунистов был арестован и в 1945 году приговорён «Народным судом» по «катынскому делу» к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества (в основном книг) и штрафу в 100 000 левов. Вместе с ним были осуждены Стефан (Николов) и Иосиф (Диков).

После заключения работал библиотекарем, редактором синодальных изданий и начальником Богослужебного отдела при Священном Синоде. Автор множества статей, проповедей, переводов богослужебных книг.

В декабре 1953 года назначен ректором Софийской духовной академии и определён епископом с титулом Макариопольский.

3 января 1954 года был хиротонисан во викарного епископа Макариопольского.

В 1973 году освобождён от должности ректора Софийской духовной академии. Назначен сотрудником Отдела по культурно-просветительным вопросам Священного Синода Болгарской Церкви.

Скончался 19 июля 1981 года в Софии.

Сочинения 
 Нашата вяря (1950, в соавторстве с архимандритом Серафимом):
 Светлината на света / Архим. Николай. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 10-14. Във връзка с литургийното пасхално Евангелие (Иоан 1:1-17).
 Православното богослужение : Същина, красота и сила / Архимандрит Николай. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 16-19.
 Евхаристия и Църковност / Макариополски Николай. // XXXV, 1955, № 2-3, с. 19-24.
 Моление за мир : Мирът като предмет на моление в богослужението на Християнската църква / Макариополски епископ Николай. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 13-20.
 Светлината на света / Архим. Николай. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 10-14. Във връзка с литургийното пасхално Евангелие (Иоан 1:1-17).
 Преображение : Мисли по случай празника на Христовото Преображение / Макариополски епископ Николай. // XL, 1960, № 7-8, с. 8-11.
 Св. Климент Охридски Чудотворец — светозарно и неугасващо светило на българската земя / Макариополски епископ Николай. // ХL, 1960, № 12, с. 1-4.
 Победа на живота над смъртта / Макариополски епископ Николай. // ХLІІ, 1962, № 4, с. 1-2. Слово за Възкресение Христово.
 Арменската църква / Макариополски епископ Николай. // ХLV, 1965.
 Арменците в България: Отношения между българи и арменци / Макариополски еп. Николай. // ХLV, 1965, № 10,с. 1-7.
 Домът Божи / Макариополски епископ Николай. // ХLІV, 1964, № 10-11, с. 1-3.За същността на храма.
 Наръчник по православна литургика. (София, 1972).

Примечания

Ссылки 
 Реабилитацията на еп. Николай Макариополски — стъпка към национално помирение // pravoslavie.bg

Литургисты
Епископы Болгарской православной церкви
Ректоры Софийской духовной семинарии